Malteška ragbijska reprezentacija predstavlja državu Maltu u međunarodnim ragbijskim natjecanjima.

Dres 

Majica je bijela, rukavi bijeli, a na majici su po dijagonali "sjeverozapad-jugoistok" dvije kocke: gornja lijeva je crna s malteškim križem, a donja je crvena. Nose crne hlačice i crne čarape.

Uspjesi

Vanjske poveznice 

 Ragbi
ragbi